

Patronyme
 Jean-Christophe Duchon-Doris (1960-), écrivain français.
 Régis Duchon de La Jarousse (1915-1977), général français.